Яровое (до 1948 года Рокосина, ) — посёлок в  Севастьяновском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
По постановлению общего собрания колхозников колхоза «Знамя» зимой 1948 года деревня Рокосина получила наименование Яровая. Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1939 года деревня Рокосина входила в состав волости Каукола Выборгской губернии Финляндской республики. 

С 1 января 1940 года в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года в составеКексгольмского района.

С 1 января 1949 года учитывается, как деревня Яровое. В ходе укрупнения хозяйства к деревне были присоединены соседние селения Ринхимати и Минайоки.

С 1 июня 1954 года в составе Богатырёвского сельсовета.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. 

По данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Яровое входил в состав Богатырёвского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Яровое Богатырёвской волости проживали 12 человек, в 2002 году — 11 человек (все русские).

В 2007 году в посёлке Яровое Севастьяновского СП проживали 8 человек, в 2010 году — 6 человек.

География 
Посёлок расположен в северной части района на автодороге  (Севастьяново — Яровое), к югу от автодороги  (Сапёрное — Кузнечное).

Расстояние до административного центра поселения — 3 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Кузнечное — 13 км. 

Посёлок находится на западном берегу Невского озера.

Демография

Улицы 
Яркая.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района